Orchard Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Orchard Beach (Maryland)
 Orchard Beach (Michigan)
 Orchard Beach (New York)
 Orchard Beach (Ohio)
 Orchard Beach (Pennsylvania)